Preußische Schulkonferenzen ist ein Oberbegriff für die beiden Fachkongresse zum preußischen Gymnasium:
 Dezember-Konferenz 1890
 Juni-Konferenz 1900